Omar Assar (* 22. Juli 1991 in Disuk) ist ein ägyptischer Tischtennisspieler. Er nahm 2012, 2016 und 2021 an den Olympischen Spielen teil.

Werdegang 

Im Mai 2005 wurde Assar zum ersten Mal in der Weltrangliste geführt. Im Erwachsenenbereich tritt er seit 2007 in Erscheinung, als er an seiner ersten Weltmeisterschaft teilnahm, bei denen er seitdem ununterbrochen für sein Heimatland antrat; bisher insgesamt dreizehnmal (Stand 2021). 2010 gewann er bei der Afrikameisterschaft Silber im Einzel sowie Gold im Doppel und mit der Mannschaft, zudem gelang ihm sein erster Pro Tour-Sieg, als er in Marokko im Doppel Gold gewann. Bei den Afrikaspielen 2011 gewann er Gold im Einzel und mit dem Team, Silber im Doppel und Bronze im Mixed. Er qualifizierte sich außerdem für die Olympischen Spiele 2012 und holte bei der Afrikameisterschaft im selben Jahr – in Abwesenheit des Hauptkonkurrenten Nigeria – Silber im Einzel und Doppel sowie Gold im Mixed und im Team.

Der Sprung unter die besten 100 der Welt gelang ihm im Juni 2013, nachdem er bei der Weltmeisterschaft unter die letzten 32 gekommen war. Dadurch wurde er auch erstmals bestplatzierter afrikanischer Spieler. Im selben Monat gewann er Gold im Einzel bei den Mittelmeerspielen. 2014 schloss er sich dem französischen Verein Roanne LNTT an, erreichte bei seiner ersten Teilnahme am African Cup den dritten Platz und gewann bei den Nigeria Open die erste Goldmedaille im Einzel bei einem World Tour-Turnier. In der Weltrangliste wurde er im November 2014 von Quadri Aruna überholt, seitdem wechselte die Position als bester afrikanischer Spieler mehrmals zwischen den beiden Spielern. 2015 gewann er – zusätzlich zu sechs Medaillen im Doppel, Mixed und Teamwettbewerb – im Einzel außerdem sowohl die Afrikaspiele als auch die Afrikameisterschaft und den Africa Cup. Damit qualifizierte er sich zum ersten Mal für den World Cup im selben Jahr, wo er die Vorrunde überstand und dann gegen den amtierenden Weltmeister und späteren Gewinner Ma Long ausschied. Bei der Weltmeisterschaft kam er erneut unter die letzten 32. Auf Vereinsebene wechselte er zu Istres TT.

2016 qualifizierte er sich für die Olympischen Spiele, bei denen er die zweite Runde erreichte und dort mit 3:4 gegen Kou Lei verlor. Bei der Afrikameisterschaft verteidigte er seine Titel im Team, im Einzel und im Mixed mit Dina Meshref. Zur Saison 2017/18 wechselte er dann zum deutschen Bundesligisten Werder Bremen. 2017 qualifizierte er sich nach einem zweiten Platz beim African Cup außerdem als erster afrikanischer Spieler über seine Weltranglistenposition für den World Cup, wo er erneut in der Hauptrunde gegen Ma Long ausschied. 2018 wurde seine Verpflichtung durch Borussia Düsseldorf bekannt gegeben. Im Juli wurde berichtet, dass er wegen eines Vorfalls bei den Mittelmeerspielen vom ägyptischen Verband für ein Jahr gesperrt wurde. Assar gab zwar bekannt, dass eine endgültige Entscheidung noch nicht gefallen sei, in der Zeit nach den Mittelmeerspielen nahm er aber an keinen internationalen Turnieren mehr teil, auch nicht an der Afrikameisterschaft und am World Cup, für den er sich durch seinen Sieg beim Africa Cup qualifiziert hatte. In diesem Zusammenhang wurde auch über die Annahme der schwedischen Staatsbürgerschaft durch Assar spekuliert. Ende 2018 wurde veröffentlicht, dass Omar Assar an leichten Depressionen leidet und medikamentös behandelt wird, weshalb er zeitweise nicht einsatzfähig war. Ab Ende Oktober, als er bei den Belgium Open spielte, war er international wieder präsent.

Im Jahr 2019 verteidigte er seinen Titel beim African Cup, schied beim World Cup aber sieglos aus. 2020 wechselte er von Borussia Düsseldorf zurück nach Frankreich zum G.V. Hennebont. Im Jahr darauf konnte er zum dritten Mal an den Olympischen Spielen teilnehmen und kam bis ins Viertelfinale, das er gegen den Titelverteidiger und späteren Sieger Ma Long verlor. 2022 kehrte er nach Deutschland zum TTC Schwalbe Bergneustadt zurück.

Sonstiges 
Sein Bruder Khalid Assar spielt Tischtennis in der ersten dänischen Liga (2018).

Turnierergebnisse

Literatur 
 Susanne Heuing: Mit Herz und Hingabe, Zeitschrift tischtennis, 2018/2, Seite 9–13

Weblinks 
 Omar Assar Artikel über Omar Assar auf der Webseite des Tischtennis-Weltverbandes ittf.com (englisch)
  (abgerufen am 23. Januar 2016)

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Ägypten)
Tischtennisspieler (Frankreich)
Tischtennisspieler (Werder Bremen)
Tischtennisspieler (Borussia Düsseldorf)
Tischtennisspieler (TTC Schwalbe Bergneustadt)
Afrikameister (Tischtennis)
Afrikaspielesieger (Tischtennis)
Olympiateilnehmer (Ägypten)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2012
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2016
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2020
Teilnehmer an den Afrikaspielen (Ägypten)
Teilnehmer der Mittelmeerspiele 2022
Ägypter
Geboren 1991
Mann